Schilliger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schilliger (1924–2004), Schweizer Komponist, Kapellmeister und Klavierspieler
 Peter Schilliger (* 1959), Schweizer Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Schillinger